Умберто Антоніо Тоцці (, 1952) — італійський співак, музикант і композитор.
 Умберто Барбоза Тоцці (, 1934 — 1980) — бразильський футболіст.